Fernande est un prénom féminin, dérivé de Fernand.

Prénoms

Musique 
 Fernande est un album de Georges Brassens (1972).
 Fernande est une chanson de Georges Brassens

Voir aussi